Der Zentralrat der Serben in Hessen e.V. (ZSH) ist die Dachorganisation der in diesem Bundesland lebenden Serben und stellt deren politische Vertretung dar. Er repräsentiert alle serbischen Gemeinden in Hessen und wurde am 30. August 2008 in Frankfurt am Main gegründet. Vorsitzender des Zentralrates der Serben in Hessen ist Miodrag Stojković.

Geschichte 
Der Zentralrat wurde als Bürgerinitiative von serbischstämmigen Personen am 30. August 2008 in Frankfurt am Main, mit dem Ziel die serbische Gemeinde in Hessen zu vereinen, gegründet. Der ZSH war der erste Landesverband serbischer Gemeinden in der Bundesrepublik Deutschland und vertritt rund 50.000 Bürger serbischer Abstammung, die in Hessen leben. Die Organisation ist bestrebt, den in Deutschland lebenden Serben die Integration in die Gesellschaft zu erleichtern, indem sie ihnen in allen Lebensbereichen angemessene Unterstützung bietet. Des Weiteren bekennt sich der Zentralrat zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung und fördert alle Integrationsprozesse der Serben in Deutschland aktiv. Der Zentralrat der Serben in Hessen e.V. ist eine gemeinnützige Organisation, die das Ziel verfolgt, die in Hessen lebenden Serben und Gemeinden zu vereinen und auf Landesebene zu vertreten.

Organisation 
Der Zentralrat besteht aus:

 der Mitgliederversammlung als legislativem Organ,
 dem Vorstand als exekutivem Organ sowie
 dem Aufsichtsrat.

Ziele 
Als Landesverband und Dachorganisation aller in Hessen lebenden Serben verfolgt der ZSH das Ziel die Integration von in Hessen lebenden Serbisch stämmigen Migranten in die deutsche Gesellschaft unter Bewahrung der eigenen Identität und Kultur. Gleichzeitig sollen die Beziehungen zwischen den Ländern des Westlichen Balkans, insbesondere zwischen der Republik Serbien und Hessen vertieft werden und die politische und wirtschaftliche Kooperation Mithilfe der serbischen Diaspora intensiviert werden. Da sich die serbischen Gemeinden im Rhein-Main-Gebiet konzentrieren, wo unter anderem auch eine große Serbisch-orthodoxe Kirchengemeinde der Kirchendiözese der Serbisch-orthodoxen Kirche für Deutschland ihren Sitz hat, konzentrieren sich die meisten Projekte des ZSH im Rhein-Main-Gebiet, so auch die Vereinsarbeit und die Veranstaltung „Kulturtage Serbien“ die jährlich in Frankfurt am Main stattfindet.

Einzelnachweise 

Verein (Hessen)
Deutsch-serbische Beziehungen
Serbische Diaspora